Ramón Osni Moreira Lage, Braziliaans voetballer
 Ramón del Castillo, Spaans zanger
 Ramón Antonio Borrero y Cortázar, een Ecuadoraans politicus
 Ramón Arcas Cárdenas, een Spaans profvoetballer van Venzuelaanse afkomst
 Ramón Arellano Félix, een Mexicaans crimineel
 Ramón Ayerra, een Spaanse auteur en humorist